Novosela (alb. Novoselë) – miejscowość w południowo-zachodniej części Albanii, w okręgu Wlora i obwodzie o tej samej nazwie. Miasto zamieszkuje 10599 osób. Burmistrzem jest Kanan Shakaj.

Linki zewnętrzne 
http://pl.db-city.com/Albania--Wlora--Wlora--Novosela

Przypisy 

Miejscowości w Albanii